Puente Nacional steht für:

 Puente Nacional (Kolumbien), Gemeinde in Santander, Kolumbien
 Puente Nacional (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko
 Municipio Puente Nacional, Verwaltungseinheit in Veracruz, Mexiko